Нуево Кантон има више значења:

 Нуево Кантон (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Нуево Кантон, Побладо Сијете (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику